Чемпионат мира по корфболу 1984 — второй чемпионат мира по корфболу, который прошёл в Бельгии в городах Антверпен, Хасселт, Гент и Лувен-ля-Нёв с 24 по 27 апреля. В турнире приняли участие 8 национальных сборных. Чемпионат выиграли родоначальники корфбола голландцы, переиграв бельгийцев со счётом 9-7. Третье место досталось сборной ФРГ.

Групповой этап 
Команды, занявшие первые места в группах выходили в финал, сборные занявшие вторые места в матч за 3-е место и т. д.

Группа A

Группа B

Финальный этап

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое распределение мест

См. также 
 Корфбол
 Чемпионат мира по корфболу

Ссылки 
 Международная федерация корфбола
 История чемпионатов мира по корфболу

Чемпионаты мира по корфболу
Спорт в Бельгии в 1984 году
Чемпионаты мира в Бельгии
Апрель 1984 года